Антон Викторович Фридлянд (род. 19 мая 1976) — украинский писатель-постмодернист, журналист и сценарист. В качестве постоянного автора сотрудничает с журналами «Новое время» и «Playboy».

Литературное творчество 
Роман Антона Фридлянда «Запах шахмат» в 2000 году вошёл в шорт-лист премии «Дебют» в номинации «Крупная проза» и в результате вышел отдельным изданием. Критик Илья Кукулин отмечал в связи с публикацией романа, что творческая манера Фридлянда опирается на «фильмы Тарантино, киберпанк, фильм Габриэля Сальваторе „Нирвана“, клипы MTV, клубно-наркотическую субкультуру, Курта Воннегута… В результате их скрещивания и перемешивания получаются странные и весьма стильные интеллектуальные боевики с действием в Киеве. Вроде бы сразу много на что похоже — а способ соединения свой».

Литературные произведения 
 Роман «Запах шахмат» (2000) — в книгу также вошла повесть «Метро»
 Роман «Дорогое удовольствие» (2003)
 Роман «День Банана» (2005) — в книгу также вошли 50 рассказов и пьеса «2,5 сестры»
 Роман «Похитители мифов» (2010)
 Сборник рассказов «Конспирология» (2015) — арт-бук, изданный в единственном экземпляре и выложенный в открытый доступ: http://conspirology.platfor.ma/
 Путевые заметки «Путешествия вместо туризма» (2016)
 Сборник рассказов «№ 7» (2018) — в книгу также вошла пьеса «Аллергия»
 Роман «Сталинбург» (2018) — выложен в открытом доступе: http://stalinburg.com/

Сценарии фильмов 
 «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Украина, 2001)
 «Золушка» (Украина, 2002).
 «Звёздные каникулы» (Украина-Россия, 2006).

Примечания

Ссылки 
 
 
 http://conspirology.platfor.ma/ — сборник рассказов Антона Фридлянда «Конспирология»
 https://www.facebook.com/freedland.anton/ — Антон Фридлянд в Facebook
 https://www.instagram.com/anton.freedland/ — Антон Фридлянд в Instagram
 http://frid.land/- официальный сайт Антона Фридлянда

Персоналии по алфавиту
Писатели Украины
Родившиеся в 1976 году
Русские писатели XX века
Сценаристы Украины